Сийм Лутс (; 12 марта 1989, Таллин) — эстонский футболист, полузащитник чешского клуба «Теплице» и национальной сборной Эстонии.

Двукратный чемпион Эстонии, четырёхкратный обладатель Суперкубка Эстонии и обладатель Кубка страны.

Карьера

Клубная 
Сийм Лутс воспитанник таллинского футбольного клуба «Флора», в основе и дубле которого играл с 2006 по 2012 год. В составе «Флоры» дважды становился чемпионом Эстонии. С 2013 по 2014 год играл за шведскую команду «Норрчёпинг». В январе 2015 года подписал контракт с таллинским клубом «Левадия», который рассчитан был на один сезон. 2 января 2015 года стал в впервые обладателем приза Эстонской федерации футбола — «Серебряный мяч», который каждый год вручают автору самого красивого гола за сборную Эстонии по футболу. В марте этого же года завоевал с «Левадией» Суперкубок Эстонии.

25 июля 2016 года перешел в чешский клуб «Богемианс 1905», срок контракта составил два года.

Сборная 
Сийм Лутс дебютировал за сборную Эстонии 17 ноября 2010 года в игре против сборной Лихтенштейна. Первый гол за сборную полузащитник забил 7 июня 2014 года в товарищеской игре против сборной Таджикистана.

Статистика выступлений

Клубная

Международная статистика 
По состоянию на 11 октября 2017 года

Достижения

Командные 
 «Флора»
  Чемпион Эстонии (2): 2010, 2011
  Обладатель Суперкубка Эстонии (3): 2009, 2011, 2012
  Обладатель Кубка Эстонии (1): 2010/11

 «Левадия»
  Обладатель Суперкубка Эстонии (1): 2015

Личные 
 Обладатель приза ЭФС «Серебряный мяч» (1): 2015

Примечания

Ссылки 
 Профиль на официальном сайте «Теплице»
 
 
 Профиль на официальном сайте ЭФС
 Профиль на сайте int.soccerway.com
 Профиль на сайте чешской Первой лиги

Футболисты Эстонии
Игроки сборной Эстонии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Эстонии по футболу
Игроки ФК «ФКИ Левадия»
Игроки ФК «Пайде»
Игроки ФК «Вильянди»
Игроки ФК «Флора»
Игроки ФК «Норрчёпинг»
Игроки ФК «Богемианс 1905»
Игроки ФК «Теплице»